Комаровское сельское поселение — сельское поселение в России:

Ростовская область
 Комаровское сельское поселение — входит в Мартыновский район

Кировская область
 Комаровское сельское поселение — входит в Унинский район

Пермский край 
 Комаровское сельское поселение — входит в Осинский район